В основу настоящего списка положен список произведений из тематико-библиографического указателя Юргенсона сочинений П. И. Чайковского (1840—1893).

Список произведений по жанрам 
 TH — система нумерации произведений, предложенная американским музыковедом А. Познанским и британским библиографом Б. Лэнгстоном
 Op. — opus, номер сочинения

Сценическая музыка

Оперы

Балеты

Музыка к театральным пьесам

Оркестровая музыка

Симфонии

Сюиты для оркестра

Увертюры и другие оркестровые произведения

Концерты и концертные пьесы

Вокальная и хоровая музыка

Кантаты

Хоровая музыка

Романсы 
{| class="standard sortable wide"
|-
! TH !! Op. !! Название !! Слова !! Годы !! Посвящение
|-
| 89 || — || Мой гений, мой ангел, мой друг || А. А. Фет || До 1860 ||
|-
| 90 || — || Песнь Земфиры || А. С. Пушкин || 1860—61 || 
|-
| 91 || — ||  (Полночь) || неизвестный автор || 1860—61 ||
|-
| 92 || — || Ночной парад (утрачен) || || 
|-
| 93 || 6 || Шесть романсов || || 1869 ||
|-
| 93/1 || 6/1 || Не верь, мой друг || А. К. Толстой || 1869 ||
|-
| 93/2 || 6/2 || Ни слова, о друг мой || А. Н. Плещеев || 1869 ||
|-
| 93/3 || 6/3 || И больно, и сладко || Е. П. Ростопчина || 1869 ||
|-
| 93/4 || 6/4 || Слеза дрожит || А. К. Толстой  || 1869 ||
|-
| 93/5 || 6/5 || Отчего? || Л. А. Мей || 1869 ||
|-
| 93/6 || 6/6 || Нет, только тот, кто знал || Л. А. Мей || 1869 ||
|-
| 94 || — || Забыть так скоро || А. Н. Апухтин || 1870 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцевой
|-
| 95 || 16 || Шесть романсов || || 1872—73 || 
|-
| 95/1 || 16/1 || Колыбельная песня || А. Н. Майков || 1872—73 ||
|-
| 95/2 || 16/2 || Погоди || Н. П. Греков || 1872—73 ||
|-
| 95/3 || 16/3 || Пойми хоть раз || А. А. Фет || 1872—73 ||
|-
| 95/4 || 16/4 || О, спой же ту песню || А. Н. Плещеев || 1872—73 ||
|-
| 95/5 || 16/5 || Так что же || NN [П. И. Чайковский] || 1872—73 ||
|-
| 95/6 || 16/6 || Новогреческая песня || А. Н. Майков || 1872—73 ||
|-
| 96/1 || — || Уноси моё сердце в звенящую даль || А. А. Фет || 1873 ||
|-
| 96/2 || — || Глазки весны голубые || М. Л. Михайлов (из Г. Гейне) || 1873 ||
|-
| 97 || 25 || Шесть романсов || || 1875 ||
|-
| 97/1 || 25/1 || Примирение || Н. Ф. Щербина || 1875 ||
|-
| 97/2 || 25/2 || Как над горячею золой || Ф. И. Тютчев || 1875 ||
|-
| 97/3 || 25/3 || Песнь Миньоны || Ф. И. Тютчев (из И. В. Гёте) || 1875 ||
|-
| 97/4 || 25/4 || Канарейка || Л. А. Мей || 1875 ||
|-
| 97/5 || 25/5 || Я с нею никогда не говорил || Л. А. Мей || 1875 ||
|-
| 97/6 || 25/6 || Как наладили: дурак || Л. А. Мей || 1875 ||
|-
| 98 || 27 || Шесть романсов || || 1875 || Посвящены Е. А. Лавровской
|-
| 98/1 || 27/1 || На сон грядущий || Н. П. Огарёв || 1875 || Посвящен Е. А. Лавровской
|-
| 98/2 || 27/2 || Смотри: вон облако! || Н. П. Греков || 1875 || Посвящен Е. А. Лавровской
|-
| 98/3 || 27/3 || Не отходи от меня! || А. А. Фет || 1875 || Посвящен Е. А. Лавровской
|-
| 98/4 || 27/4 || Вечер || Л. А. Мей (из Т. Г. Шевченко) || 1875 || Посвящен Е. А. Лавровской
|-
| 98/5 || 27/5 || Али мать меня рожала || Л. А. Мей (из А. Мицкевича) || 1875 || Посвящен Е. А. Лавровской
|-
| 98/6 || 27/6 || Моя баловница || Л. А. Мей (из А. Мицкевича) || 1875 || Посвящен Е. А. Лавровской
|-
| 99 || 28 || Шесть романсов || || 1875 ||
|-
| 99/1 || 28/1 || Нет, никогда не назову || Н. П. Греков || 1875 ||
|-
| 99/2 || 28/2 || Корольки || Л. А. Мей || 1875 ||
|-
| 99/3 || 28/3 || Зачем? || Л. А. Мей || 1875 ||
|-
| 99/4 || 28/4 || Он так меня любил || А. Н. Апухтин || 1875 ||
|-
| 99/5 || 28/5 || Ни отзыва, ни слова, ни привета || А. Н. Апухтин || 1875 ||
|-
| 99/6 || 28/6 || Страшная минута || NN [П. И. Чайковский] || 1875 ||
|-
| 100/1 || — || Хотел бы в единое слово || Л. А. Мей (из Г. Гейне) || 1875 ||
|-
| 100/2 || — || Не долго нам гулять || Н. П. Греков || 1875 ||
|-
| 101 || 38 || Шесть романсов || || 1878 || Посвящены А. И. Чайковскому
|-
| 101/1 || 38/1 || Серенада Дон-Жуана || А. К. Толстой || 1878 || Посвящен А. И. Чайковскому
|-
| 101/2 || 38/2 || То было раннею весной || А. К. Толстой || 1878 || Посвящен А. И. Чайковскому
|-
| 101/3 || 38/3 || Средь шумного бала || А. К. Толстой || 1878 || Посвящен А. И. Чайковскому
|-
| 101/4 || 38/4 || О, если б ты могла || А. К. Толстой || 1878 || Посвящен А. И. Чайковскому
|-
| 101/5 || 38/5 || Любовь мертвеца || М. Ю. Лермонтов || 1878 || Посвящен А. И. Чайковскому
|-
| 101/6 || 38/6 || Pimpinella ||  || 1878 || Посвящен А. И. Чайковскому
|-
| 103 || 47 || Семь романсов || || 1880 || Посвящены А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 103/1 || 47/1 || Кабы знала я || А. К. Толстой || 1880 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 103/2 || 47/2 || Горними тихо летела душа небесами || А. К. Толстой || 1880 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 103/3 || 47/3 || На землю сумрак пал || А. Мицкевич || 1880 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 103/4 || 47/4 || Усни, печальный друг || А. К. Толстой || 1880 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 103/5 || 47/5 || Благословляю вас, леса || А. К. Толстой || 1880 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 103/6 || 47/6 || День ли царит || А. Н. Апухтин || 1880 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 103/7 || 47/7 || Я ли в поле да не травушка была || И. З. Суриков || 1880 || Посвящен А. В. Панаевой-Карцовой
|-
| 104 || 54 || Шестнадцать песен для детей || || 1881—83 ||
|-
| 104/1 || 54/1 || Бабушка и внучек || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/2 || 54/2 || Птичка || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/3 || 54/3 || Весна (Травка зеленеет) || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/4 || 54/4 || Мой садик || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/5 || 54/5 || Легенда || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/6 || 54/6 || На берегу || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/7 || 54/7 || Зимний вечер || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/8 || 54/8 || Кукушечка || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/9 || 54/9 || Весна (Уж тает снег) || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/10 || 54/10 || Колыбельная песнь в бурю || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/11 || 54/11 || Цветок || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/12 || 54/12 || Зима || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/13 || 54/13 || Весенняя песня || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/14 || 54/14 || Осень || А. Н. Плещеев || 1881—83 ||
|-
| 104/15 || 54/15 || Ласточка || И. З. Суриков || 1881—83 ||
|-
| 104/16 || 54/16 || Детская песенка (Мой Лизочек) || К. С. Аксаков || 1881—83 ||
|-
| 105 || 57 || Шесть романсов || || 1884 ||
|-
| 105/1 || 57/1 || Скажи, о чём в тиши ветвей || В. А. Соллогуб || 1884 ||
|-
| 105/2 || 57/2 || На нивы желтые || А. К. Толстой || 1884 ||
|-
| 105/3 || 57/3 || Не спрашивай || А. Н. Струговщиков (из И. В. Гёте) || 1884 ||
|-
| 105/4 || 57/4 || Усни || Д. С. Мережковский || 1884 ||
|-
| 105/5 || 57/5 || Смерть || Д. С. Мережковский || 1884 ||
|-
| 105/6 || 57/6 || Лишь ты один || А. Н. Плещеев || 1884 ||
|-
| 106 || 60 || Двенадцать романсов || || 1886 ||
|-
| 106/1 || 60/1 || Вчерашняя ночь || А. С. Хомяков || 1886 ||
|-
| 106/2 || 60/2 || Я тебе ничего не скажу || А. А. Фет || 1886 ||
|-
| 106/3 || 60/3 || О, если б знали вы || А. Н. Плещеев || 1886 ||
|-
| 106/4 || 60/4 || Соловей || А. С. Пушкин || 1886 ||
|-
| 106/5 || 60/5 || Простые слова || NN [П. И. Чайковский] || 1886 ||
|-
| 106/6 || 60/6 || Ночи безумные || А. Н. Апухтин || 1886 ||
|-
| 106/7 || 60/7 || Песнь цыганки || Я. П. Полонский || 1886 ||
|-
| 106/8 || 60/8 || Прости || Н. А. Некрасов || 1886 ||
|-
| 106/9 || 60/9 || Ночь || Я. П. Полонский || 1886 ||
|-
| 106/10 || 60/10 || За окном в тени мелькает || Я. П. Полонский || 1886 ||
|-
| 106/11 || 60/11 || Подвиг || А. С. Хомяков || 1886 ||
|-
| 106/12 || 60/12 || Нам звезды кроткие сияли || А. Н. Плещеев || 1886 ||
|-
| 107 || 63 || Шесть романсов на слова К. Романова || || 1887 || Посвящены автору текста
|-
| 107/1 || 63/1 || Я сначала тебя не любила || К. Романов || 1887 || Посвящен автору текста
|-
| 107/2 || 63/2 || Растворил я окно || К. Романов || 1887 || Посвящен автору текста
|-
| 107/3 || 63/3 || Я вам не нравлюсь || К. Романов || 1887 || Посвящен автору текста
|-
| 107/4 || 63/4 || Первое свидание || К. Романов || 1887 || Посвящен автору текста
|-
| 107/5 || 63/5 || Уж гасли в комнатах огни || К. Романов || 1887 || Посвящен автору текста
|-
| 107/6 || 63/6 || Серенада (О, дитя! под окошком твоим) || К. Романов || 1887 || Посвящен автору текста
|-
| 108 || 65 || Шесть романсов || || 1888 || Посвящены Д. Арто де Падилла
|-
| 108/1 || 65/1 || Sérénade (Où vas-tu, souffle d'aurore)Серенада (Ты куда летишь) || Édouard TurquetyЭдуард Тюркети || 1888 || Посвящен Д. Арто де Падилла
|-
| 108/2 || 65/2 || DéceptionРазочарование || Paul CollinП. Коллен || 1888 || Посвящен Д. Арто де Падилла
|-
| 108/3 || 65/3 || Sérénade (J'aime dans le rayon)Серенада (В ярком свете зари) || Paul CollinПоль Коллен || 1888 || Посвящен Д. Арто де Падилла
|-
| 108/4 || 65/4 || Qu'importe que l'hiverПуская зима || Paul CollinПоль Коллен || 1888 || Посвящен Д. Арто де Падилла
|-
| 108/5 || 65/5 || Les larmesСлезы || A.-M. BlanchecotteА.-М. Бланшкотт || 1888 || Посвящен Д. Арто де Падилла
|-
| 108/6 || 65/6 || RondelЧаровница || Paul CollinПоль Коллен || 1888 || Посвящен Д. Арто де Падилла
|-
| 109 || 73 || Шесть романсов на слова Д. М. Ратгауза || || 1893 || Посвящены Н. Н. Фигнеру
|-
| 109/1 || 73/1 || Мы сидели с тобой || Д. М. Ратгауз || 1893 || Посвящен Н. Н. Фигнеру
|-
| 109/2 || 73/2 || Ночь || Д. М. Ратгауз || 1893 || Посвящен Н. Н. Фигнеру
|-
| 109/3 || 73/3 || В эту лунную ночь || Д. М. Ратгауз || 1893 || Посвящен Н. Н. Фигнеру
|-
| 109/4 || 73/4 || Закатилось солнце || Д. М. Ратгауз || 1893 || Посвящен Н. Н. Фигнеру
|-
| 109/5 || 73/5 || Средь мрачных дней || Д. М. Ратгауз || 1893 || Посвящен Н. Н. Фигнеру
|-
| 109/6 || 73/6 || Снова, как прежде, один || Д. М. Ратгауз || 1893 || Посвящен Н. Н. Фигнеру
|}

 Вокальные ансамбли 

 Камерная музыка 

 Фортепианная музыка
 Произведения для фортепиано 

 Переложения для фортепиано 

 Произведения для фортепиано в 4 руки 

 Переложения для двух фортепиано 

 Список произведений по номеру сочинения 
 Op. 1 — Две пьесы для фортепиано (1867) 
 Op. 2 — Воспоминание о Гапсале, 3 пьесы для фортепиано (1867)
 Op. 3 — Воевода, опера (1868)
 Op. 4 — Вальс-каприс, для фортепиано (1868)
 Op. 5 — Романс, для фортепиано (1868)
 Op. 6 — Шесть романсов (1869)
 Op. 7 — Вальс-скерцо, для фортепиано (1870)
 Op. 8 — Каприччио, для фортепиано (1870)
 Op. 9 — Три пьесы, для фортепиано (1870) 
 Op. 10 — Две пьесы, для фортепиано (1871) 
 Op. 11 — Струнный квартет № 1 (1871)
 Op. 12 — Снегурочка, музыка к спектаклю по пьесе Александра Островского (1873)
 Op. 13 — Симфония № 1 «Зимние грезы» (1866)
 Op. 14 — Кузнец Вакула, опера (первая редакция оперы Черевички (1874)
 Op. 15 — Торжественная увертюра на Датский гимн, для оркестра (1866)
 Op. 16 — Шесть романсов (1872) 
 Op. 17 — Симфония № 2 «Малороссийская» (1872)
 Op. 18 — Буря, симфоническая фантазия (1873)
 Op. 19 — Шесть пьес, для фортепиано (1873) 
 Op. 20 — Лебединое озеро, балет (1876)
 Op. 21 — Шесть пьес на одну тему, для фортепиано (1873)
 Op. 22 — Струнный квартет № 2 (1874)
 Op. 23 — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (1875)
 Op. 24 — Евгений Онегин, опера (1878)
 Op. 25 — Шесть романсов (1874) 
 Op. 26 — Меланхолическая серенада, для скрипки и оркестра (1875)
 Op. 27 — Шесть романсов (1875)
 Op. 28 — Шесть романсов (1875)
 Op. 29 — Симфония № 3 (1875)
 Op. 30 — Струнный квартет № 3 (1876)
 Op. 31 — Славянский марш, для оркестра (1876)
 Op. 32 — «Франческа да Римини», симфоническая фантазия (1876)
 Op. 33 — Вариации на тему рококо, для виолончели и оркестра (1876)
 Op. 34 — Вальс-скерцо, для скрипки и оркестра (1877)
 Op. 35 — Концерт для скрипки с оркестром (1878)
 Op. 36 — Симфония № 4 (1877)
 Op. 37 — Большая соната (1878)
 Op. 37a — Времена года, 12 пьес для фортепиано (1876)
 Op. 38 — Шесть романсов (1878)
 Op. 39 — Детский альбом, 24 пьесы для фортепиано (1878)
 Op. 40 — Двенадцать пьес, для фортепиано (1878)
 Op. 41 — Литургия святого Иоанна Златоуста, для хора (1878)
 Op. 42 — Souvenir d'un lieu cher (в переводе на русский язык: Воспоминание о дорогом месте), 3 пьесы для скрипки и фортепиано (1878)
 Op. 43 — Сюита для оркестра №1 (1879)
 Op. 44 — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (1880)
 Op. 45 — Итальянское каприччио, для оркестра (1880)
 Op. 46 — Шесть дуэтов, с фортепиано (1880)
 Op. 47 — Семь Романсов (1880)
 Op. 48 — Серенада для струнного оркестра (1880)
 Op. 49 — Увертюра «1812 год» (1880)
 Op. 50 — Фортепианное трио (1882)
 Op. 51 — Шесть пьес, для фортепиано (1882)
 Op. 52 — Всенощное бдение, для хора (1882)
 Op. 53 — Сюита для оркестра №2 (1883)
 Op. 54 — Шестнадцать песен для детей (1883)
 Op. 55 — Сюита для оркестра №3 (1884)
 Op. 56 — Концертная фантазия, для фортепиано с оркестром(1884)
 Op. 57 — Шесть романсов (1884)
 Op. 58 — Симфония «Манфред» (1885)
 Op. 59 — Думка, для фортепиано (1886)
 Op. 60 — Двенадцать романсов (1886) 
 Op. 61 — Сюита для оркестра №4 «Моцартиана» (1887)
 Op. 62 — Pezzo capriccioso, для виолончели с оркестром (1887)
 Op. 63 — Шесть романсов (1887)
 Op. 64 — Симфония № 5 (1888)
 Op. 65 — Шесть французских романсов (1888)
 Op. 66 — Спящая красавица, балет (1889)
 Op. 67 — Гамлет, увертюра-фантазия (1889)
 Op. 67а — Гамлет, музыка к спектаклю по трагедии Шекспира (1891)
 Op. 68 — Пиковая дама, опера (1890)
 Op. 69 — Иоланта, опера (1891)
 Op. 70 — Струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» (1890)
 Op. 71 — Щелкунчик, балет (1892)
 Op. 71a — Щелкунчик, сюита к балету (1892)
 Op. 72 — Восемнадцать пьес, для фортепиано (1893)
 Op. 73 — Шесть романсов (1893)
 Op. 74 — Симфония № 6 «Патетическая» 1893)
 Op. 75 — Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (1893)
 Op. 76 — Гроза, увертюра (1864)
 Op. 77 — Фатум, симфоническая фантазия (1868)
 Op. 78 — Воевода, симфоническая баллада (1893)
 Op. 79 — Анданте и финал, для фортепиано с оркестром (1893)
 Op. 80 — Фортепианная соната (1865)
Без номера опуса
 Симфония «Жизнь» (не завершена) (1890—1891)
 Симфония ми-бемоль мажор (уничтожена автором, 2 реконструкции)'' (1892)

Учебники 
 TH 255 — 
 TH 256 —

Примечания

Литература 
  (билингвальное изд.)
 
 

Чайковский 1
Опусы